«Лесси» — название 3 художественных фильмов и 2 сериалов.
* «Лесси» — телесериал 1954 года.
 «Лесси» — фильм 1994 года.
 «Лесси» — телесериал 1997 года.
 «Лесси» — фильм 2003 года.
 «Лесси» — фильм 2005 года.

См. также 
 «Лесси. Возвращение домой» — фильм 2020 года.